Slavonski kulen, suhomesnati proizvod
 Ban Kulin, bosanski ban
 Kulin (narod), Australija